Argo je lahko:

 argo (zvrst jezika), socialna zvrst jezika
 Argo, Alabama, kraj v Alabami
 Argo (vozilo), vozilo
 Argo (časopis), časopis
 Argo (podjetje), podjetje
 Argo (ladja), ladja argonavtov
 Misija Argo, ameriški film iz leta 2012
 Ladja Argo (ozvezdje), nekdanje južno ozvezdje